Absolution har flere betydninger:

 Absolution (album) - det tredje studiealbum fra det engelske rockband Muse.
 Absolution (religion) - en syndsforladelse.

Film
 Absolution (film fra 1978)
 Absolution (film fra 2007)
 Absolution (film fra 2015)
 Absolution (novelle)
 ''Absolution (roman)